Пломосас има више значења:

 Пломосас (Актопан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Пломосас (Хакала де Ледесма), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Пломосас (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику